Ива́н Белозёров:
 Белозёров, Иван Павлович (1918—2006) — советский лётчик-истребитель, Герой Советского Союза (1944).
 Белозёров, Иван Семёнович (1925—1988) — советский буровой мастер, Герой Социалистического Труда (1971).